Спасский, Николай:

 Спасский, Николай Николаевич (род. 1961) — дипломат, писатель.
 Спасский, Николай Сергеевич (1870—1951) — русский и советский учёный.